Onil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Onil (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Onil (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar